El término mancha puede referirse a los siguientes artículos:

 Mancha, zona de una superficie de un color diferente
 Mancha solar, una de las múltiples regiones del Sol con temperatura más baja que sus alrededores.
 Mancha, uno de los departamentos de Francia.
 Mancha, juego infantil de persecución en Argentina, similar a «policías y ladrones».
 Mancha de nacimiento, marca en la piel formada antes del nacimiento.
 La Mancha, una zona árida y elevada en el centro de España, en el sur de Castilla
 Canal de la Mancha, canal situado entre el Reino Unido y el continente europeo.
 La Mancha Negra, una sustancia negra en las calles de Caracas que poseía un riesgo de seguridad.
 Mancha (nombre).

Enlaces externos